Удунга́

Топоним:

Удунга — улус (село) в Селенгинском районе Бурятии;
Удунга — река на юге Сибири, в южной части Хамар-Дабана, левый приток реки Темник.